Tropical ist:
 Tropical (brasilianische Automarke), ehemaliger brasilianischer Fahrzeughersteller
 Tropical (griechische Automarke), griechischer Fahrzeughersteller
 Tropical (Bier), eine kanarische Biermarke
 Tropical oder Música Tropical, verschiedene Musikstile innerhalb der lateinamerikanischen Musik